Села:
 Червоносілка — Житомирська область, Коростенський район
 Червоносілка — Житомирська область, Житомирський район